Het tennistoernooi Australian Open werd in 1979 bij de vrouwen voor de 54e keer gehouden. De als vijfde geplaatste Amerikaanse Barbara Jordan won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als vierde geplaatste landgenote Sharon Walsh met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Virginia Ruzici (eerste ronde)
  Hana Mandlíková (kwartfinale)
  Renáta Tomanová (halve finale)
  Sharon Walsh (finale)
  Barbara Jordan (winnares)
 deelneemster trok zich terug
  Janet Newberry (kwartfinale)
  Cynthia Doerner (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1979